

Geografia 
Rimini – comune italiano capoluogo dell'omonima provincia
Rimini – città fantasma del Montana, Stati Uniti d'America

Cinema 
Rimini – film del 2022 diretto da Ulrich Seidl

Letteratura 
Rimini – romanzo di Pier Vittorio Tondelli del 1985

Musica 
Rimini – album di Fabrizio De André del 1978
Rimini – singolo di Christian del 1988

Persone 
Alessandro Rimini – architetto italiano, progettista di importanti edifici a Milano
Cesare Rimini – avvocato, giornalista e scrittore italiano
Giovanni Francesco da Rimini – pittore italiano

Sport 
Rimini Baseball Club – società di baseball con sede a Rimini, fondata nel 1949
Rimini Football Club (meglio conosciuto come Rimini) – società calcistica di Rimini
Real Rimini – società calcistica con sede a Miramare di Rimini

Altro 
 Rimini (M 5561) – nave militare italiana
 Rimini – cavallo da corsa

Altri progetti